Euro-Asia Snooker Masters Challenge — пригласительный снукерный турнир, который проходит на территории юго-восточной Азии.

Впервые турнир прошёл как разделённый на две части в августе 2003 года в Гонконге и Таиланде. В каждой части играли по восемь снукеристов (по 4 из Европы и Азии). Турнир состоял из групповой стадии, а двое лучших по итогам матчей в группе выходили в полуфинал. 

В 2007 году Euro-Asia Snooker Masters Challenge возобновился. Теперь он включал в себя и командное соревнование. 

Этот турнир никогда не входил в календарь мэйн-тура.

Победители

Ссылки 

 Информация о турнире в Архиве снукера Криса Тёрнера 

Снукерные турниры